Poetsmachine (graan)
 Poetsmachine (schoenen)
 Poetsmachine (vloer)